Por Príncipe de Gales puede referirse a:

Príncipe de Gales, título de la monarquía británica; 
Guillermo de Gales, actual Príncipe de Gales.

Geografía
Isla del Príncipe de Gales, isla estadounidense;
Estrecho del Príncipe de Gales, estrecho marino canadiense;
Cabo Príncipe de Gales, cabo en Alaska.

Otros
Trofeo Príncipe de Gales, galardón de la National Hockey League;
Príncipe de Gales (estación), estación del Metro de Santiago de Chile.
Prince of Wales Country Club, club en Santiago de Chile.